Reißner ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Reißner (1890–1940), deutscher Politiker
 Eberhard Reißner (1926–2012), deutscher Slawist 
 Ernst Reißner (1824–1878), deutsch-baltischer Mediziner und Anatom
 Franz Reißner (* 1957), österreichischer Offizier
 Fritz Reißner, deutscher Fußballtorhüter
 Lena Charlotte Reißner (* 2000), deutsche Radsportlerin 

Siehe auch:
 Reisner
 Reissner